Lischkeia carlotta är en snäckart som först beskrevs av Dall 1902.  Lischkeia carlotta ingår i släktet Lischkeia och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
carlotta